Андрей Олегович Хомицкий (; род. 12 декабря 1989, Ковель, Украина) — профессиональный спортсмен, двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men’s Physique IFBB, персональный тренер.

Биография 
Андрей родился и вырос в городе Ковель Волынской области в семье предпринимателей. Окончил школу в городе Ковель в 2007 году. Затем поступил в НУФВСУ (Национальный университет физического воспитания и спорта Украины), где получил диплом магистра в области фитнеса и рекреации. Позже Андрей окончил также Национальную академию внутренних дел Украины по специальности юриспруденция.

Спортивная карьера 

Поступив в киевский университет физического воспитания и спорта, Андрей продолжал занятия волейболом: выступал за сборную университета, киевский «Локомотив» и не прекращал занятий в тренажерном зале.

Из любителя в профессионала Андрей превратился достаточно случайно — во время подготовки к летнему сезону, когда он приводил тело в форму вместе со своим первым тренером, знакомые начали интересоваться не хочет ли он выступить на соревнованиях, так как для любителя он достиг высоких результатов.

Без особой подготовки, 21-летний Андрей Хомицкий занял 5 место на Чемпионате Украины среди профессионалов, а спустя год — третье. В 2012 году стал вице-чемпионом мира по классическому бодибилдингу IFBB в Будапеште.

Далее в 2012 и 2013 годах Андрей Хомицкий становился Чемпионом Мира в категории Men’s Physique IFBB (Международная Федерация Бодибилдинга). А также получил титул мастера спорта международного класса.

Тренерская карьера 

Через 1,5 года работы в этом тренажерном зале, Андрей стал полностью автономным тренером, начал заниматься тренерской деятельностью исключительно для себя — стал фрилансером, работающим в топовых фитнес-клубах страны, таких как Grand Prix и GymMax. Среди клиентов Андрея Настя Каменских, Потап, Санта Димопулос, мисс Украина Анна Андрес.

Семья 
Во время соревнований в 2012 году Андрей со сцены сделал предложение руки и сердца своей девушке Ольге. А уже на следующем чемпионате, спустя несколько месяцев, он посвятил победу уже беременной жене. В 2013 году на свет появился их сын Матвей, в 2015 — дочка Соня, а в 2016 — дочь Варвара.

Андрей активно занимается здоровьем своей семьи — тренирует жену и водит на плавание и гимнастику старшего сына.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Культуристы по алфавиту
Культуристы Украины